Columnodomus är ett släkte av svampar. Columnodomus ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Columnodomus